Корнецел () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Урекешть.
 Корнецел () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бузоєшть.
 Корнецел () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Рошія.